Bobrava (en rus: Бобрава) és un poble de la província de Kursk, a Rússia, que en el cens del 2010 tenia 537 habitants. Pertany al districte rural de Belovski.

Referències 

Pobles de la província de Kursk